

Geografia

Niemcy 
 Löbau – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Görlitz
 Löbau – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Görlitz
 Löbau – dawne powiaty

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Lubawa

Osoby 
 Eva Löbau – austriacka aktorka

Zobacz też 
 Kreis Löbau
 Landkreis Löbau
 Lobau